Johann Friedrich Fasch (1688-1758), Duits violist en componist
Carl Friedrich (Christian) Fasch (1736-1800), zoon van Johann Friedrich Fasch